Provincia di Los Andes – Provincia boliviana del Dipartimento di La Paz
Provincia di Los Andes – Provincia cilena della Regione di Valparaíso